Lagun Aro puede referirse a:

 Seguros Lagun Aro: compañía aseguradora española perteneciente a la corporación MCC.
 Lagun Aro Bilbao Basket: nombre que adoptó entre 2004 y 2006 el club de baloncesto Bilbao Basket Berri al ser patrocinado por Lagun Aro.
 Lagun Aro GBC: nombre del San Sebastián Gipuzkoa Basket Club desde 2009 debido al patrocinio de Lagun Aro.

Enlaces externos 
Seguros Lagun Aro